Yves Robert (1920-2002), acteur, scénariste, cinéaste et producteur français ;
 Yves Robert (né en 1958), tromboniste de jazz français ;
 Yves-Gustave Robert (1907-2003), général français.